FC Bayern München blev ligameter denne sæson, med 15 point ned til Bayer 04 Leverkusen på andenladsen.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1998
Fodbold i 1999